155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты — тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 30926 (в/ч 30926). Сокращённое наименование — 155 гв. обрмп.

155-я дислоцируется в городе Владивосток и в посёлке Славянка Приморского края.

История 
155-я отдельная бригада морской пехоты создана 1 декабря 2009 года путём переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, которая, в свою очередь, создана в 1968 году.

55-я дивизия морской пехоты создана из-за эскалации напряжённости в отношениях с КНР. За период 1968—1995 гг. морские пехотинцы 55-й дивизии несли боевую службу в зоне Тихого и Индийского океанов: оказывали содействие вооружённым силам НДР Йемен, проводили совместные учения с вооружёнными силами Эфиопии и Вьетнама, посещали Ирак, Иран, Индию, Мальдивские и Сейшельские острова и др. страны.

После распада СССР дивизия выполняла боевые задачи в Чеченской Республике в ходе Первой чеченской войны. Первоначально был отправлен 165-й полк морской пехоты, затем, апреле — июне 1995 г. также находился сводный 106-й полк морской пехоты, действовавший в предгорьях и горных районах Чечни. За отвагу и мужество более 2400 военнослужащих награждены орденами и медалям, в боях погибло 63 пехотинца, а пятеро из них посмертно удостоены звания Герой Российской Федерации.

В ходе военной операции России в Сирии 155-я бригада оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе ВКС в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России.

Вторжение России на Украину 
В 2022 году принимает участие во вторжении России на Украину.

В начале марта при попытке наступления на Мощун морская пехота РФ потеряла по меньшей мере 21 военнослужащих, большая часть — из 155-й бригады.

27 марта 2022 года украинская разведка опубликовала список предполагаемых военных преступников из бригады — утверждается, что трое военнослужащих бригады «непосредственно причастны к убийствам» мирных граждан в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области.

28 марта указом президента России за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов» бригаде присвоено почётное наименование «гвардейская».

На начало сентября 2022 года бригада потеряла 52 человека, в их числе — восемь офицеров.В начале ноября появились сообщения о тяжёлых потерях бригады в ходе наступления на Павловку Донецкой области. По сообщениям российских военных корреспондентов, в начале ноября в ходе атак на Павловку бригада потеряла 63 человека. В последующие дни военкоры сообщили, что за 4 дня наступления под Павловкой Донецкой области бригада могла потерять около 50 % техники и 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Украинские журналисты публикуют видео с дрона, на котором якобы изображены погибшие в ходе атаки солдаты РФ. В потерях в ходе «непонятного» наступления выжившие военнослужащие обвинили нового командующего Восточным военным округом генерала Мурадова. МО РФ заявило, что бригада более десяти суток ведет «эффективные наступательные действия».

В начале февраля 2023 года 155-я бригада (вместе с 40-й бригадой), пытаясь наступать на позиции 72-й омexбр ВСУ, снова понесла тяжелые потери в ходе наступления на Угледар. Видеозаписи, зафиксировавшие итог одного боестолкновения, показывают около 30 уничтоженных российских боевых машин: 13 уничтоженных танков и 12 БМП — примерно половину комплектации танкового батальона РФ. Один из военнослужащих бригады рассказал о примерно 500 погибших под Угледаром. Российские военкоры постарались возложить вину за тактические неудачи на высшее командование, в том числе снова на генерала Мурадова. Съемки с мест боевых действий свидетельствуют, что бригада была пополнена плохо подготовленными мобилизованными солдатами, которые действовали непрофессионально. По заявлением украинских военных, под Угледаром произошло «крупнейшее танковое сражение войны». Во время боёв 72-я бригада удержала город и нанесла обеим российским бригадам очень тяжелые потери, только визуально подтверждённые потери российских войск составили 130 единиц бронетехники (танков, БМП и БТР).

Несмотря на неудачное наступление, 17 февраля Путин присвоил Мурадову звание генерал-полковника.

Состав

Галерея

Примечания

Ссылки 

Бригады морской пехоты Российской Федерации
Воинские формирования Восточного военного округа
Соединения Тихоокеанского флота
Воинские формирования России, участвовавшие в гражданской войне в Сирии
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании